Alois von Liechtenstein bezeichnet folgende Personen:
 Alois I. (Liechtenstein) (1759–1805), Fürst von und zu Liechtenstein
 Alois II. (Liechtenstein) (1796–1858), Fürst von und zu Liechtenstein
 Alois von und zu Liechtenstein (Prinz) (1869–1955), Prinz von und zu Liechtenstein
 Alois von und zu Liechtenstein (Erbprinz) (* 1968), Erbprinz von Liechtenstein

Siehe auch:
 Aloys von Liechtenstein (1846–1920), österreichischer Politiker und Sozialreformer